Inez Scott Ryberg (1901-1980), une archéologue américaine ;
 Niels Ryberg Finsen (1860-1904), un médecin danois, lauréat en 1903 du prix Nobel de physiologie ou médecine ;
  (1888-1961), un architecte suédois.